Улица Самойловича () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Киевская до улицы Васильченко, исторически сложившаяся местность (район) Берёзки.

Нет примыкающих улиц.

История 
На «Плане города Чернигова 1908 года» улица не обозначена. 2-й Старокиевский переулок был проложен в период 1908—1916 года. В 1909 году на непарной стороне улицы был построен пивзавод (сейчас здесь продовольственная компания «Ясень»).

В 1960 году улица получила современное название — в честь медика, основателя эпидемиологии в Российской империи Даниила Самойловича Самойловича.

Застройка 
Парная сторона улицы занята усадебной застройкой, непарная сторона — нежилой застройкой (территория продовольственной компании «Ясень») — относится к Киевской улице.

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 724 САМОЙЛОВИЧА   ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова